Kurbadt ist der Name von

 Albert Kurbadt (1903–?), deutscher Künstler
 Friedrich Kurbadt (1927–2015), auch: Friedel Kurbadt, deutscher Künstler, Maler, Zeichner, Holzschneider, Radierer und Kleinplastiker
 Otto Kurbadt (1905–?), deutscher Maler und Grafiker